Шазие Эрдоган (Окур) (род. 23 февраля 1992, Анкара) — турецкая тяжелоатлетка. Чемпионка мира 2019 года. Двукратная Чемпионка Европы 2019 и 2022 годов в весовой категории до 45 кг. Установила новые рекорды в тяжёлой атлетике среди молодёжи в весе до 48 килограмм, подняв в рывке 79 килограмм, в толчке — 97 килограмма, всего 176 килограмм.

Биография 
Родилась в Анкаре в бедной семье. Её отец работал на стройке. Шазие начала заниматься тяжёлой атлетикой в возрасте 11 лет ещё когда она училась в начальной школе Кечиорена.

В 2009 году Шазие Окур принимала участие на молодёжном чемпионате Европы по тяжёлой атлетике. Там она установила 4 рекорда, подняв в рывке 79 килограмм, в толчке — 97 килограмма, в общей сложности за несколько попыток 172 и 176 килограмм.

Шазие тренировали Талат Унлю, Мустафа Доган, Эркан Кайыр и Нурджихан Гёнюль.

В 2013 году Шазие Окур была на два года отстранена Международной федерацией тяжёлой атлетики от международных соревнований за использование анаболического стероида станозолола.

В 2019 году на чемпионате Европы в Батуми, в новой весовой категории до 45 кг, турчанка сумела победить по сумме двоеборья и стать самой первой чемпионкой Европы в этом весе. 

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Таиланде, турецкая спортсменка завоевала титул чемпионки мира с общим весом на штанге 169 кг. В упражнении рывок она также была первая (77 кг), в толкании завоевала малую серебряную медаль (92 кг). 

В апреле 2021 года на чемпионате Европы в Москве, турецкая спортсменка заявилась в олимпийской весовой категории до 49 кг. Итогом такого выступления стало пятое место с результатом по сумме двух упражнений 175 килограмм и малая бронзовая медаль в толчке с весом на штанге 97 килограмм.

В декабре 2021 года приняла участие в чемпионате мира, который состоялся в Ташкенте. В весовой категории до 45 килограммов, турчанка по сумме двух упражнений с весом 169 кг завоевала бронзовую медаль турнира. В упражнении рывок она завоевала малую серебряную медаль (76 кг), а в упражнении толчок малую бронзовую (93 кг).

В мае 2022 года на чемпионате Европы в Тиране, турецкая спортсменка выступила весовой категории до 45 кг. Итогом такого выступления стало второе чемпионство с результатом по сумме двух упражнений 163 килограмма и малые золотые медали.

Достижения 
Чемпионат мира

Чемпионат Европы

Чемпионат Европы среди молодёжи

Примечание
 ERY Рекорд Европы среди молодёжи

Примечания 

Тяжелоатлеты Турции
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике